Aydınyayla (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Aydınyayla (Alucra), een dorp in het Turkse district Alucra
 Aydınyayla (Yığılca), een dorp in het Turkse district Yığılca